Arje
 Arje Altman
 Arje Bahir
 Arje Ben Eli’ezer
 Arje Bibi
 Arje Eli’aw
 Arje Szeftel